Vári (Βάρη), görögországi város 
Vári (Вари / Vari), kárpátaljai falu